White City puede referirse a:

Reino Unido
 White City (Londres), Inglaterra.
 Estadio de White City
 White City (Colchester), Inglaterra.
 White City (Gran Mánchester), Inglaterra.
 White City, sección de Ayr (Escocia)
 White City, parte de Gloucester, Inglaterra.

Canadá
White City (Saskatchewan)

Estados Unidos
White City (Illinois)
White City (Florida)
White City (Kansas)
White City (Oregón)
White City (Utah)